Fabienne Baumeyer (* 17. Juli 1978) ist eine Schweizer Badmintonspielerin.

Karriere
Fabienne Baumeyer gewann 1997 ihren ersten nationalen Titel in der Schweiz. Fünf weitere Titel folgten bis 2004. 2003 nahm sie an den Weltmeisterschaften teil und siegte bei den Peru International. 1999 hatte sie bereits die Slovak International und die Slovenian International gewonnen.

Sportliche Erfolge

Referenzen
http://badmintoneurope.com/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=47136

Badmintonspieler (Schweiz)
Schweizer Meister (Badminton)
Schweizer
Geboren 1978
Frau